Schöffe steht für:

 Schöffe (historisch), Person, die mit Aufgaben in der Rechtsprechung und der Verwaltung betraut war
 Schöffe (ehrenamtlicher Richter) in Deutschland und Österreich
 Schöffe (Beigeordneter), Beigeordneter des Bürgermeisters in Belgien und Luxemburg

Siehe auch: